Октябрьское муниципальное образование — название нескольких муниципальных образований в России.

Городские поселения 

См. Октябрьское городское поселение

Сельские поселения 

См. Октябрьское сельское поселение